Jean Rigal ist der Name folgender Personen:

* Jean Rigal (Fußballspieler) (1890–1979), französischer Fußballspieler
 Jean Rigal (Theologe) (* 1929), französischer Theologe 
 Jean Rigal (Politiker) (1931–2015), französischer Politiker 
 Jean Jacques Joachim Rigal (1926–1997), französischer Maler und Künstler